Варшавский процесс (1935—1936) — один из самых громких судебных процессов против Организации украинских националистов. Проходил в окружном суде Варшавы с 18 ноября 1935 по 13 января 1936 г.

На скамье подсудимых находились: Степан Бандера (краевой проводник (руководитель) ОУН), Дарья Гнаткивская, Екатерина Зарицкая, Ярослав Карпинец, Евгений Качмарский, Николай Климишин, Николай Лебедь, Иван Малюца, Роман Мигаль, Богдан Подгайный, Ярослав Рак и Яков Чёрный, которым было предъявлено обвинение в принадлежности к ОУН, подготовке покушения и убийства 15 июня 1934 г. министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого .

По решению суда С. Бандера, Н.Лебедь и Я. Карпинец были приговорены к смертной казни, замененной по амнистии в связи со смертью маршала Ю.Пилсудского пожизненным заключением, Н. Климишин и Б. Пидгайный — к пожизненному заключению, Д. Гнаткивская — к 18, И. Малюца, Р. Мигаль и Я. Чорний — к 12, К. Зарицкая — к 8, Я. Рак и Е. Качмарский — к 7 годам заключения.

Литература 
 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів, т. 1. Мюнхен — Лондон — Нью-Йорк, 1968; Довідник з історії України, т. 1. К., 1993. 
 Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери. — Львів: Сполом, 2008. 

Организация украинских националистов
Судебные процессы в Польше
Степан Бандера